Бро́тон-ин-Фёрнесс () — небольшой город на юге Озерного края в Великобритании. Является частью церемониального графства Камбрия, которое было частью Ланкашира до 1974 года. Город находится на реке Даддон. Впервые упомянут приблизительно в 11 веке в Книге Страшного суда.

В центре Бротон-ин-Фёрнесс располагается обелиск в честь Георга III, установленный в 1810 году.

Ссылки 
 Бротон-ин-Фёрнесс
 Информация о городе

Города Англии